Il past simple (in italiano passato semplice) è un tempo verbale della lingua inglese.

Si usa per descrivere un'azione, una situazione o un evento concluso in maniera definitiva e permanente, sia che essa sia avvenuta in un passato recente che distante.

Past simple del verbo essere 
Per il verbo to be ci sono due forme di past simple (was e were).

Forma affermativa 
La forma affermativa del verbo to be si forma con il soggetto seguito dal verbo al passato:

I was

You were

He/she/it was 

We were

You were

They were

Forma negativa 
La forma negativa del verbo to be si forma con il verbo al passato seguito dalla negazione not:

I was not

You were not

He/she/it was not

We were not

You were not

They were not

Forma interrogativa 
La forma interrogativa del verbo to be si forma anteponendo il verbo al soggetto:

Was I?

Were you?

Was he/she/it?

Were we?

Were you?

Were they?

Risposte brevi 
Per le risposte brevi, in inglese non è sufficiente rispondere con un semplice "sì" o "no" come si fa in italiano. Bisogna aggiungere il verbo essere declinato correttamente:

Yes, I was - No, I wasn't

Yes, you were - No, you weren't

Yes, he/she/it was - No, he/she/it wasn't

Yes, we were - No, we weren't

Yes, you were - No, you weren't

Yes, they were - No, they weren't

Formazione dei verbi regolari

Forma affermativa 
Per formare la forma affermativa del past simple dei verbi regolari, si aggiunge la desinenza -ed alla forma base del verbo (che si ottiene prendendo l'infinito del verbo e togliendo il to che vi è anteposto). Non varia in base alla persona. Prendendo, ad esempio, il verbo to work, si avrà quindi:

I worked

You worked

He/She/It worked

We worked

You worked

They worked

Variazioni ortografiche 
La regola base di formazione del past simple è che bisogna aggiungere la desinenza -ed alla forma base del verbo. Ci sono tuttavia delle variazioni ortografiche; quando la forma base del verbo termina in:
 -e  → si aggiunge soltanto la "d"
 hope/hoped
 situate/situated
 change/changed
 die/died
 consonante preceduta da una sola vocale → si raddoppia la consonante e si aggiunge ed
 stop/stopped
 travel/travelled
 -y preceduta da una consonante → la "y" si toglie e si aggiunge ied
 study/studied
 marry/married

Forma negativa 
Per la forma negativa del past simple, bisognerà aggiungere il verbo to do (declinato al past simple) seguito da not dopo il soggetto e prima del verbo principale posto nella sua forma base.

I did not work - I didn't work

You did not work - You didn't work

He/She/It did not work - He/She/It didn't work

We did not work - We didn't work

You did not work - You didn't work

They did not work - They didn't work

Forma interrogativa 
La forma interrogativa del past simple si forma ponendo did all'inizio della frase, seguito dal soggetto e infine dal verbo nella sua forma base:

Did I work?

Did you work?

Did he/she/it work?

Did we work?

Did you work?

Did they work?

Risposte brevi 
Per formare le risposte brevi, in inglese bisognerà far seguire l'ausiliare did al "si" o al "no":

Yes, I did - No, I didn't

Yes, you did - No, you didn't

Yes, he/she/it did - No, he/she/it didn't

Yes, we did - No, we didn't

Yes, you did - No, you didn't

Yes, they did - No, they didn't

Formazione dei verbi irregolari 
In inglese esistono i verbi irregolari che, al past simple, hanno una forma separata e non deducibile dalla regola generale.

Voci correlate 
 Grammatica inglese
 Lingua inglese
 Tempi verbali inglesi

Collegamenti esterni 
 Grammatica inglese: Grammatica inglese di base con esercizi interattivi
 Tavola dei verbi irregolari inglesi: Tavola dei verbi irregolari inglesi

Tempi verbali inglesi